Gertrudis de Flandes, duquesa de Lorena (h. 1070–1117), también condesa de Lovaina, landgravina de Brabante hasta 1095, como consorte de sus esposos. En la época en la que el ducado era la Lorena Superior, desde 959 separado del ducado de la Baja Lorena.

Antecedentes familiares 
Gertrudis era hija del conde Roberto I de Flandes (h. 1035–1093) y Gertrudis de Sajonia (h. 1030 – 1113). Roberto era hijo de Balduino V de Flandes y Adela, hija del rey Roberto II de Francia, y Gertrudis hija del duque de Sajonia. Era hermana del conde Roberto II de Flandes (h. 1065 – 1111), "Roberto el Cruzado".

Matrimonio y descendencia 
Gertrudis se casó primero con el conde Enrique III de Lovaina (falleció por heridas en un torneo en Tournai en 1095), de la casa de Reginar. Era conde de Lovaina desde 1078 y 1095 y landgrave de Brabante desde 1085. A la muerte de Enrique, su hermano Godofredo I de Lovaina le sucedió como conde y landgrave. Desde 1106 también se convirtió en duque de Baja Lorena.

Tuvieron cuatro hijos, probablemente todo niñas (nacidas entre 1092-1096), entre las que se supone que estuvieron:
Adelaida (m. 1158), esposa del duque Simón I de Lorena (1076 – 1138), hijo de su padrastro Teodorico con Hedwiga (m. h. 1090). 
Gertrudis, esposa de Lamberto, conde de Montaigu y Clermont

Después en 1096 se casó con Teodorico II de Lorena "Thierry" (m. 1115), hijo de Gerardo de Alsacia, conde de Metz, duque de Lorena (-1070), de la Casa de Alsacia-Lorena. Teodorico era viudo con un hijo Simón, y una hija Gertrudis.
Tuvieron la siguiente descendencia:
 Teodorico de Alsacia "Theodoric" (h. 1099 – 1168), señor de Bitche, también conde de Flandes desde 1128. Casado con Sibila de Anjou, y padre de Margarita I, condesa de Flandes y Mateo, conde de Boulogne
Enrique I (m. 1165), obispo de Toul
Ida, se casó con Sigefroy (m. 1104), conde de Burghausen
Ermengarda, casada con Bernardo III Gros de Brancion (fr)
Gisela, casada con Federico, conde de Saarbrücken

Ascendencia
<div class="NavContent" >

Enlaces externos 

Casa de Flandes
Casa de Reginar
Casa de Metz
Casa de Billung
Mujeres de la Edad Media en Alemania
Duquesas de Lorena
Duquesas de Francia del siglo XI
Nobles alemanas del siglo XI
Nobles alemanas del siglo XII
Duquesas de Francia del siglo XII